Франсуа Луи Русселе, маркиз де Шаторено (, , — , Париж) — французский дворянин, маршал и вице-адмирал.

Биография 
В молодости, в 1658 году, Шато-Рено участвовал в сражении в дюнах, против испанских войск.

В 1661 году он поступает на службу во французский флот. 23 июля 1664 года участвовал в захвате Джиджелли под командованием Франсуа де Бофора.

В 1672 году он становится капитаном военного корабля и сражается в Средиземноморье против пиратов из Сале.

В 1673 году командует эскадрой, которую ведет в Северное море, где сражается с великим де Рюйтером (1675 год).

В 1677 году идя вдоль Испанского побережья всего только с шестью кораблями, он успешно противостоял атаке голландского флота в составе 25 кораблей под командованием Корнелиуса Эверстена младшего.

Война Аугсбургской лиги 
В ходе девятилетней войны, в 1689 году, генерал-лейтенант морских сил Шато-Рено эскортировал войска Якова II в Ирландию, где их успешно и высадил, одержав победу над английской эскадрой под командованием адмирала Артура Герберта в бухте Бентри. Годом спустя, по итогом неудачной кампании свергнутого английского короля, он же эвакуировал французскую армию и 18 000 мятежных ирландцев. Также, Шато-Рено участвовал в блистательной победе французского флота при мысе Бичи-Хэд и в сражении в бухте Лагос (1693 год).

Война за испанское наследство 
В 1701 году, после смерти Турвиля, Шато-Рено стал вице-адмиралом. В то время это звание соответствовало сухопутному званию маршала Франции.

В ходе войны за испанское наследство, французский флот под командованием вице-адмирала маркиза де Шато-Рено совместно с испанским флотом сопровождал торговый караван из Нового света в Кадис. Однако узнав, что последний блокирован англо-голландским флотом, союзники направились в залив Виго, где и были в итоге разбиты. Флагманский корабль Шато-Рено — La Forte был сожжен в ходе битвы.

Дальнейшая карьера 
В 1704 году маркиз становится губернатором Бретани.

2 февраля 1705 года Шато-Рено награждён орденом Святого Духа.

Семья 
7 сентября 1684 года Шато-Рено вступил в брак с Мари-Энн де ла Порте, виконтессе д’Артуа и мадам де Крозон (1661—1696). Его единственный сын, Луи-Эммануэль, также сделал карьеру во Французском военно-морском флоте.

Память 
Именем Шато-Рено во французском флоте были названы два крейсера. Также, его имя носит улица в городе Ренн.

Литература 
 

Адмиралы Франции XVII века
Участники Голландской войны
Участники войны Аугсбургской лиги
Участники войны за испанское наследство